Marie Lemoine ist der Name folgender Personen:

* Marie-Denise Lemoine, Geburtsname von Marie-Denise Villers (1774–1821), französische Malerin
 Marie-Victoire Lemoine (1754–1820), französische Malerin